Coba (Vegadeo), plaats in Spanje, gemeente Vegadeo
Cobá, Mayaruine in Mexico